

Collegamenti esterni 
 

Pinguini preistorici